Лисиціан — вірменське прізвище. Відомі носії:
 Лисиціан Карина Павлівна (нар. 1938) — радянська, російська та вірменська співачка, музичний педагог, професор. 
 Лисиціан Павло Герасимович (1911—2004) — російський та вірменський оперний та камерний співак (баритон), педагог.
 Лисиціан Тамара Миколаївна (1923—2009) — радянський, російський режисер i сценарист ігрового та документального кіно.
 Лисиціан Степан Данилович (1865—1947) — російський і радянський педагог, учений, етнограф, філолог, географ, доктор географічних наук, професор (1941). 
вірменські прізвища